I comuni del Bicol sono 114; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Albay

Provincia di Camarines Norte

Provincia di Camarines Sur

Provincia di Catanduanes

Provincia di Masbate

Provincia di Sorsogon

Collegamenti esterni

Bicol